Spinéllus fúsiger — вид зигомицетовых грибов, относящийся к роду Spinellus семейства Phycomycetaceae.

Паразит шляпочных грибов, преимущественно видов рода Mycena, реже — Inocybe и других родов.

Описание 
Биотрофный паразит, встречающийся на плодовых телах различных грибов.

Колонии на агаризованных средах с неровным краем, белые, затем оливковые до тёмно-серовато-оливковых. Гифы с короткими, близко расположенными друг к другу, супротивными или очерёдными, ответвлениями. Спорангиофоры до 5 см длиной, 30—100 мкм толщиной, оливковые, обычно не разветвлённые, септированные. Спорангии почти шаровидные, 150—250 мкм и более в диаметре, на полушаровидной колонке 70—150 мкм в диаметре. Спорангиоспоры веретеновидной формы, 30—45×10—14 мкм, оливковые. Зигоспоры чёрно-коричневые, 150—450 мкм в диаметре. Суспензоры почти равные, до 350 мкм шириной.

Гомоталличный вид. Психрофильный вид, прекращающий рост при температурах выше около 22 °C.

Синонимы

Примечания

Литература 
 
 

Мукоровые
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum